Баччи () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Баччи, Антонио (1885—1971) — итальянский куриальный кардинал. 
 Баччи, Сильвана (род. 1947) — итальянская актриса.